Lokve può riferirsi a diversi toponimi:
 Lokve (Loqua), villaggio della Slovenia
 Lokve, comune della Croazia
 Lokve, villaggio della Serbia